Bulungan (Mlonggo), bestuurslaag in het regentschap Jepara, Indonesië
 Bulungan (Tayu), bestuurslaag in het regentschap Pati, Indonesië
 Bulungan (regentschap), regentschap in Noord-Kalimantan, Borneo, Indonesië